Pierre Lartigue est le nom de plusieurs personnalités :
 Pierre Lartigue (hydrographe) (1745 – 1826), ingénieur hydrographe français
 Pierre Lartigue (pilote) (), pilote automobile français, un des derniers témoins (avec Bernard Giroux) à avoir vu le chanteur Daniel Balavoine vivant: (voir Accident aérien du rallye Dakar 1986) 
 Pierre Lartigue (écrivain) (1936 – 2008), romancier, écrivain et poète français